Бобруйское староство () — административная единица в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского провинции Речи Посполитой. Центром Бобруйского староства было местечко Бобруйск.

История 
С названием Бобруйска связано — одноимённое местечко, замок, дзержава, центр волости, староство.

 В 1471 г. — князь Михаил Олелькович имел «привилей» на Бобруйское староство.
 В 1502—1503 гг. — нападение татарского войска на староство.
 4 марта 1565 г. — дана грамота Зигмунтом II Августом Бобруйскому староству об изменении порядка налогообложения.
 В 1566 г. — основано Бобруйское староство с центром в Бобруйске. Староство входит в состав Речицкого повета. Это староство состояло тогда из двух частей — город Бобруйск с 18 деревнями. Даны грамоты бобруйского старосты Яна Бояновского о правах мещан пользоваться лесами и выгонами для скота (мещанам разрешалась рубка леса, пользоваться пастбищами, косьбой и т. п.).
 В 1576 г. — дарована специальная королевская грамота «привилей» на Бобруйское староство, право взимать таможенные пошлины и др. правомочия.
 8 января 1591 г. — составлена грамота с разрешением для Бобруйского староства изготовлять разные напитки для собственных нужд и на продажу (за подписью Минского старосты Дмитрия Скумина Тышкевича).
 В 1599 г. — Бобруйское староство отписано королём Речи Посполитой Владиславом Четвёртым жене Ренате.
 В 1603 г. — нападение татарского войска на староство.
 В 1611-1614 гг. — спор мещан с иезуитами о выгоне, подтверждающая права мещан, комиссия разбирала конфликт мещан со старостой.
 В 1611—1613 гг. — в старостве происходили народные волнения вызванные налоговыми поборами П. Трызны, так называемой «Бобруйской Уставой» (Волочной померой). Эта была реформа назначенная королём Сигизмундом (Зигмунтом) III для увеличения поступающих в казну средств, необходимых для ведения войны с Россией. Реформа была названа «Бобруйской», потому-что начали её проводить с Бобруйска, и Бобруйское староство должно было послужить примером проведения «волочной померы» во всей Речи Посполитой.
 В середине XVI в. Бобруйское староство упомянуто среди владений великого князя Литовского. Позже им владели крупные магнаты М. Радзивилл, О. Гаштольд, Яна Бояновский, П. Трызна, а с 1639 г. — польская королева Цецилия Рената, жена короля Владислава IV. Она организовала в данном старостве свободную экономическую зону. В XVII в. это называлось слобода (от слова «свобода»). И этот регион был назван Королевской Слободой.
 В 1648—1649 гг. — разруха, бунт и война из-за вторжения казаков под командованием Поддубицкого во время восстания Богдана Хмельницкого. Януш Радзивилл остановил это нападение на староство. Отстроенный центр староства город Бобруйск напавшие казаки вновь сожгли в 1665 г..
 В 1655 г. — новое военное нападение казаков на староство под предводительством Золотаренко И. Н..
 В 1681 г. — после русско-польской войны 1654—1667 и разрушений в старостве вернулась миссия иезуитов. Которые открыли вновь школу, а в 1686 г. открыли медицинскую клинику для населения. И в 1738 г. они открыли в Бобруйске аптеку.
 В 1708 г. — староство пострадало вследствие Северной войны.
 Середина XVII — начало XVIII вв. — войны привели к разрушению и упадку Бобруйска.
 До 1788 г. — староство приносило доход в казну 6342 кварты злотых.
 В 1793 г. — после второго раздела Польши территория Бобруйского староства присоединена к России. 
 В 1795 г. — проведена перепись населения. Бобруйское староство определено на продажу по частям, и ликвидировано. И земли староства вошли в состав Бобруйского уезда Минской губернии.

Административное деление 
 К Бобруйскому староству относилось — 70 деревень.
 Паричское имение с деревнями Паричи, Кнышевичи, Секеричи, Чернин, Логвиновичи, Поганцы, Здудичи, Чирковичи, Шатиловичи, принадлежали Петронели Тризненке Пацевой, жене Самюэля Паца.
 Брожский двор с рядом сёл и главной усадьбой в Броже.
 Ольсавский двор, Ольса, до 1622 года принадлежал пану Миколаю Заршенскому, а после его смерти указом земского подскарбия Кшиштофа Нарушевича имение Ольса перешло Петру Тризне и его жене за определенную сумму. Анна имела права только на деревни Ольса, Бёрда, Илейчицы, Волосовичи, Польковичи. Самому Петру Тризне в Виленской половине староства принадлежали деревни Демидковичи и Кольчицы,
 Трокская половина — двор яснопольский с деревнями Мышковичи, Тейковичи, Комичи, Глубоковичи, Павловичи, Дворониновичи, Михалево, Плесы (одни и вторые), Ковалево(Ковали), Овсимовичи, Воротынь, Витлин, Качеричи.
 Часть земельных владений принадлежала коллегии Ордена иезуитов.

Старосты и наместники бобруйские 
 XVI в. — Бобруйская волость (староство) являлось владением Великих князей Литовских и членов их семей (Гедимина, Ольгерда, Ягайло (Владислава), Скиргайло, Витовта, Александра, и др.) и числилось в списке их земель.
 В 1387—1394 гг. — Скиргайло Ольгердович.
 До 1521 г. — Николай Радзивилл.
 До 1539 г. — Альбрехт Мартинович Гаштольд.
 В 1542—1549 гг. — Ян Юрьевич Глебович.
 С 1550-х годов бобруйским войтом (старостой) становится Григорий Фат.
 В 1566 г. — Ян Бояновский.
 В 1569 г. — Николай Николаевич Радзивилл, воевода Виленский и канцлер.
 В 1561—1578 гг. — Юрий II Юрьевич (Олелькович) — один из последних представителей (великокняжеского — ведущего своё происхождение от престольных князей Киевской Руси) Великого русского рода Олельковичей.
 В 1580—1590 гг. — Ян Бояновский.
 1611 г. — Пётр Тризна (родственник Петронелли Пац, могущественному роду в Речи Посполитой), вместе со своей женой Анной Моссальской, внес выкуп королевской казне и получил право пожизненно владеть данным староством.
 В 1623—1633 гг. — Перновский воевода Пётр Станислав Тризна.
 В 1639—1644 гг. — Цецилия Рената Австрийская (до неё владельцами земли Бобруйского староства было — пятнадцать человек).
 До 1652 г. — Кшиштоф Ходкевич.
 В 1658—1660 — Иван Нечай
 В 1660—1679 гг. — князь Александр-Гилярий Полубинский.
 В 1679—1682 гг. — князь Кшиштоф-Константин Полубинский.
 В 1682—1730 гг. — Ян Казимир Сапега.
 От 14 декабря 1735 г. до 8 сентября 1738 г. — Игнацы Завиша.
 С 1775 г. — Михал Лопат.
 До 1796 г. — Михал Слизень.

См. также 
 Ревизии в Великом княжестве Литовском
 Речицкий повет
 Бобруйский уезд
 Бобруйский район

Примечания

Ссылки 
 Лев Гунин, «БОБРУЙСК», ГЛАВА ТРЕТЬЯ, РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ, ГОРОД И СТАРОСТВО
 Бобруйское староство (2296); ЛГИА, фонд № 1280 — «Радзивиллы, князья», ЧАСТЬ 1 1416—1922 гг.
 МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ, ПОЛЬШИ, ПРИБАЛТИКИ, РОССИИ И УКРАИНЫ, ПОСТУПИВШИЕ В АРХИВ КОМИССИИ ЭДУКАЦИОННОГО ФУНДУША
 Официальній городской сайт — О НЕКОТОРЫХ ФЕОДАЛЬНЫХ ГРАМОТАХ, СВЯЗАННЫХ С БОБРУЙСКОМ XVI и XVII СТОЛЕТИЙ
 Лев ГУНИН, «БОБРУЙСК КАК ЗЕРКАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ»
 Бобруйск — историческая монография ч. 2
 ВЛАДЕЛЬЦЫ БОБРУЙСКА И ВОЛОСТИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ОСОБЫ
 История Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины и Евреев на примере одного города
 История евреев Бобруйска подробно описана
 ИСТОРИЯ: СПРАВОЧНО — ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ Г. П. ПАРИЧИ
 Бобруйск
 Бобруйский район, Могилевской области Республики Беларусь (люди, история, события, факты)
 Белорусская Атлантида
 Странички истории (Бобруйский райисполком)

Литература 
 «Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае», Ермаловіч М., изд. «Беллітфонд», Мінск, 2003 г. ISBN 985-6576-08-3
 «SLOWNIK GEOGRAFICZNY» KROLESTWA POLSKIEGO I innich KRAJOW SLOWIANSKICH, WARSZAWA, 1880—1914;
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 684 с.: іл. ISBN 985-11-0314-4.
 «АГРАРНАЯ РЭФОРМА У БАБРУЙСКІМ СТАРОСТВЕ I ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА ЯГО НАСЕЛЬНІЦТВА» К. Е. КЕРНАЖЫЦКАГА, Менск, 1931 г.
 «Волочная помера в Бобруйском старостве», К. И. Гемрецкого, «Наш Край», № 12, 1926 г.
 Лев Гунин, Бобруйск: историческая монография (окончена в 1985 году). История Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины и евреев на примере одного города.
 Вячаслаў Насевіч, У складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Кіраўскага р-на. — Мн., 1997. С. 19—26
 Акты Виленской археографической комиссии. Вильна, 1898. Т.25. С. 114—130.
 Кернажыцкі К. Аграрная рэформа ў Бабруйскім старостве і экономічнае становішча яго насельніцтва з XVII да паловы ХІХ стал.: (Фармаваньне капіталізму). Мн., 1931.

Экономии и староства Великого княжества Литовского
Бобруйский район